Feings kan syfta på:
 Feings, Loir-et-Cher
 Feings, Orne